Holtorf ist der Ortsname von

 Holtorf, Ortsteil von Bonn
 Holtorf (Colnrade), Niedersachsen
 Holtorf (Nienburg), Niedersachsen
 Holtorf (Schnackenburg), Niedersachsen
 Holtorf, ehemaliger Name von Holtorfsloh (Seevetal), Niedersachsen
 Holtorf (Thedinghausen), Niedersachsen

Holtorf ist der Familienname folgender Personen:
 Gunther Holtorf (1937–2021), deutscher Globetrotter
 Hans Holtorf (1899–1984), deutscher Theatergründer, Schriftsteller und Maler

Siehe auch:
 Kolonialwarenladen Wilhelm Holtorf, denkmalgeschütztes Feinkostgeschäft in Bremen
 Holtorff
 Holdorf
 Holldorf